Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1919–1922)
 Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)